Zweite steht für
Armin Zweite (* 1941), deutscher Kunsthistoriker
Das Zweite, ZDF, Fernsehsender